CVG steht für:
 Caspar-Vischer-Gymnasium in Kulmbach (Bayern)
 Computer & Video Games, ein ehemaliges britisches Printmagazin für Computerspiele
 Coriolis Vibrating Gyro, ein zur MEMS-Integration geeignetes Funktionsprinzip eines Drehratensensors
 Corporación Venezolana de Guayana, staatliche Unternehmensgruppe in Venezuela
 Flughafen Cincinnati in den USA (IATA-Code)
 „Corona vivat Germania“ (Es lebe das Kränzchen Germania), Zirkel der Burschenschaft Germania Königsberg
 Cutis verticis gyrata, eine sehr seltene Hautkrankheit

Abkürzung